Чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди юниоров — международное соревнование среди спортсменов до 20 лет, проводящееся раз в 2 года Европейской легкоатлетической ассоциацией. Традиционно проходит во второй половине июля. К участию допускаются спортсмены, которым в год проведения чемпионата исполняется 19 лет или менее. Впервые состоялся в 1970 году.

История 
Чемпионат Европы среди юниоров — одно из самых старых соревнований в международном легкоатлетическом календаре. Впервые идея выявить сильнейших спортсменов Старого Света в возрасте до 20 лет была реализована ещё в 1964 году. Тогда в Варшаве состоялись так называемые неофициальные Европейские юниорские легкоатлетические игры, включившие в себя все основные дисциплины лёгкой атлетики. Через 2 года турнир под свой патронаж взяла Европейская легкоатлетическая ассоциация, и Игры получили официальный статус. Наконец, в 1970 году во французском Коломбе на их основе был организован первый чемпионат Европы среди юниоров.

Программа и формат соревнований регулярно претерпевали различные изменения. Так, до 1989 года возрастные ограничения были различными для юниоров и юниорок. Первые выступали в категории до 20 лет, а вторые — до 19 лет. До начала 2000-х годов участники использовали в метаниях и барьерном беге снаряды, идентичные по своим размерам взрослым. В течение 2000—2005 годов в соответствии с указаниями ИААФ были уменьшены: вес ядра, диска и молота для метаний, а также высота барьеров на дистанции 110 метров.

С момента создания чемпионата каждая страна могла выставить в один вид программы до 2 спортсменов. С 2003 года количество возможных участников из одной команды было увеличено до трёх.

Формат 
В соревнованиях принимают участие легкоатлеты, представляющие национальные федерации, входящие в Европейскую легкоатлетическую ассоциацию.

Чемпионат проводится в 44 дисциплинах лёгкой атлетики: беге на 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 5000 метров, 110 метров с барьерами, 400 метров с барьерами, 3000 метров с препятствиями, эстафетах 4×100 и 4×400 метров, прыжке в высоту, с шестом, в длину, тройном прыжке, толкании ядра, метании диска, молота, копья, ходьбе на 10 000 метров, семиборье (юниорки), десятиборье (юниоры).

Право выступать имеют только те спортсмены, чей возраст на 31 декабря года проведения турнира будет составлять 19 лет или менее.

От одной страны в каждом индивидуальном виде могут выйти на старт до 3 спортсменов, выполнивших в установленный период соответствующий квалификационный норматив. Страна также может выставить 1 спортсмена в каждом индивидуальном виде без норматива.

Страна может заявить по одной команде во все эстафетные дисциплины. Допускается замена в финале до 2 участников команды от состава, бежавшего в предварительном забеге.

Чемпионаты

Рекорды чемпионатов 

Следующие результаты являются лучшими в истории юниорских чемпионатов Европы.

Юниоры

Юниорки

См. также 
 Чемпионат мира по лёгкой атлетике среди юниоров
 Чемпионат Европы по лёгкой атлетике
 Чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди молодёжи
 Чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди юношей

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты Европы по лёгкой атлетике